Mosaic (browser), webbrowser
 Mosaic (hop), hopvariëteit
 Mosaic (televisieserie), Amerikaanse televisieserie uit 2017